La Fratta ima više značenja:
 La Fratta, Parma
 La Fratta, Piacenza
 La Fratta, Siena